L'expression « époux Klarsfeld » fait référence à :
 Serge Klarsfeld (né en 1935), historien et avocat français ;
 Beate Klarsfeld (née en 1939), militante anti-nazie germano-israélienne.